Municipio de Colón kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de Colón, El Salvador – kommun, Departamento de La Libertad,

Kuba 

 Municipio de Colón, Kuba – kommun, Matanzas,